A série RX 200 é uma família de GPUs desenvolvida pela AMD com o codinome Volcanic Islands (Ilhas Vulcânicas, em tradução livre) associado, o qual sucede a linha Sea Islands. O sucessor da família Islands de GPUs foi a Pirates Islands, em 2015.

Lançamento 
A série RX 200 foi anunciada em 25 de setembro de 2013, no evento AMD GPU14 Tech Day. As placas ficaram disponíveis no início de outubro de 2013, com o lançamento dos modelos R9 280X, R9 270X e R7 260X.

Produtos

Radeon R9 290 
A Radeon R9 290 e R9 290X foram anunciadas em 25 de setembro de 2013. A R9 290 foi baseada no chip Hawaii Pro, e a R9 290X na Hawaii XT. A R9 290 e R9 290X suportarão as tecnologias TrueAudio, Mantle, DirectX 11.2 e Crossfire. Houve uma edição limitada com o jogo Battlefield 4 em pré-venda da R9 290X, que incluia o Battlefield 4, que ficaria disponível em 3 de outubro de 2013, com quantidade inicial de 8000 unidades.

A R9 290X tem 2816 Stream Processors, 176 TMUs, 64 ROPs, 512-bit wide buses, 44 compute units e 8 ACE units. A R9 290X tem o preço de lançamento na faixa dos $549.

Radeon R9 280 
A Radeon R9 280X foi anunciada em 25 de setembro de 2013. Com um preço de lançamento de $299, é baseado no chip Tahiti XTL, sendo um pouco atualizado, rebatizando a edição Radeon HD 7970 GHz.

Radeon R9 270 
A Radeon R9 270X foi anunciada em 25 de setembro de 2013. Com um preço de lançamento de $199, é baseada no chip Curacao XT, e é especulado que ela seria mais rápida que a versão Radeon HD 7870 Ghz.

Radeon R7 260 
A Radeon R7 260X foi anunciada em 25 de setembro de 2013. Com um preço de lançamento de $139, é baseada no chip Bonaire XTX, um pouco mais rápido que a da Radeon HD 7790. Continua com uma memória de 2GB GDDR5, além de recursos como TrueAudio, on-chip audio DSP baseado na arquitetura Tensilica HiFi EP.

Radeon R7 250x 
A Radeon R7 250 foi anunciada em de fevereiro de 2014. Seu preço de lançamento foi de $99.

Tendo um ganho de 5 a 15 porcento melhor que a sua irmã R7 250

Radeon r7 250 
A Radeon R7 250 foi anunciada em 25 de setembro de 2013. Seu preço de lançamento foi de $89.

Tabela de chipsets 
 1 Unified Shaders: Texture Mapping Units: Render Output Units
 2 Pixel fillrate é calculado como um número de ROPs multiplicado pela base de velocidade de core clock.
 3 Texture fillrate é calculado como um número de TMUs multiplicado pela base de velocidade de core clock.
 4 A performance de single precision é calculado com 2 vezes o número de shaders multiplicado pela base de velocidade de core clock.
 5 A performance de double precision do Hawaii é 1/8 da performance da single precision, Tahiti é 1/4 da performance single precision, outros chips 28 nm são 1/16 da performance de single precision.
 6 A base de clock da R9 290 e R9 290X se manterá em 947 MHz e 1000 MHz antes de chegar a 95℃, respectivamente.

Ligações externas 
 AMD Radeon™ R9 Series Graphics 
 AMD Radeon™ R7 Series Graphics 

AMD
Placas de vídeo